Natchez pode se referir a:

Topônimos 
Cidades e vilas
 Natchez (Indiana), uma comunidade do estado de Indiana.
 Natchez (Luisiana), uma vila do estado de Luisiana.
 Natchez (Mississippi), uma cidade do estado de Mississippi.

Outras localidades
 Natchez Trace: um caminho histórico de Natchez, Mississipi, até Nashville, Tennessee.
 Natchez Trace Parkway: uma estrada que segue o caminho de Natchez Trace.
 Natchez Trace Trail: uma National Scenic Trail (tipo de área protegida dos Estados Unidos), ligada à estrada citada acima.

Cultura 
 Natchez (povo): o povo natchez.
 Língua natchez: a língua falada pelo povo natchez.
 Les Natchez: um romance de François-René de Chateaubriand.
 The Natchez: uma pintura de Eugène Delacroix.

Outros usos 
 Natchez (barco a vapor): nove navios a vapor de mesmo nome.

Desambiguação